Alfonso D'Alfonso – dirigente pubblico, ex poliziotto e funzionario italiano
 Bruno D'Alfonso – fumettista italiano
 Giovanni D'Alfonso – carabiniere italiano
 Luciano D'Alfonso – politico italiano
 Nicolò d'Alfonso – filosofo, pedagogista, medico, docente e scrittore italiano